Němčičky può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Němčičky, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Němčičky, comune del distretto di Břeclav, in Moravia Meridionale
Němčičky, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale